

Geografia 
Plain – comunità non incorporata dello stato di Washington
Plain – villaggio del Wisconsin

Musica 
Plain – album di Megumi Hayashibara del 2007
Plain – singolo di Benee del 2020, dall'album Hey U X